Hugh Laurence »Laurie« Doherty, angleški tenisač, * 8. oktober 1875, Wimbledon, London, Anglija, † 21. avgust 1919, Broadstairs, Anglija.

Doherty je v letih 1902, 1903, 1904, 1905 in 1906 petkrat zapored zmagal na Prvenstvu Anglije. Med posamezniki je zmagal tudi na Nacionalnem prvenstvu ZDA leta 1903, med moškimi dvojicami z bratom Reginaldom pa osemkrat na Prvenstvu Anglije in dvakrat na Nacionalnem prvenstvu ZDA. Na Poletnih olimpijskih igrah 1900 v Parizu je zmagal med posamezniki in moškimi dvojicami z bratom, med mešanimi dvojicami pa je z Marion Jones osvojil bronasto medaljo.

Leta 1980 je bil sprejet v Mednarodni teniški hram slavnih.

Finali Grand Slamov

Posamično (6)

Zmage (6) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1902 || Prvenstvo Anglije ||  Arthur Gore || 6–4, 6–3, 3–6, 6–0
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1903 || Prvenstvo Anglije ||  Frank Riseley || 7–5, 6–3, 6–0
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1903 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Bill Larned || 6–0, 6–3, 10–8
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1904 || Prvenstvo Anglije ||  Frank Riseley || 6–1, 7–5, 8–6
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1905 || Prvenstvo Anglije ||  Norman Brookes || 8–6, 6–2, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1906 || Prvenstvo Anglije ||  Frank Riseley || 6–4, 4–6, 6–2, 6–3
|}

Moške dvojice (12)

Zmage (10) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1897 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Wilfred Baddeley Herbert Baddeley || 6–4, 4–6, 8–6, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1898 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Harold Nisbet Clarence Hobart || 6–4, 6–4, 6–2
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1899 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Harold Nisbet Clarence Hobart || 7–5, 6–0, 6–2
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1900 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Herbert Roper Barrett Harold Nisbet ||  9–7, 7–5, 4–6, 3–6, 6–3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1901 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Dwight F. Davis Holcombe Ward ||  4–6, 6–2, 6–3, 9–7
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1902 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Reginald Doherty ||  Holcombe Ward Dwight F. Davis || 11-9, 12-10, 6-4
|-bgcolor="#CCCCFF"
| 1903 || Nacionalno prvenstvo ZDA ||  Reginald Doherty ||  Kreigh Collins L. Harry Waidner || 7-5, 6-3, 6-3
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1903 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Sidney Smith Frank Riseley ||  6–4, 6–4, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1904 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Sidney Smith Frank Riseley ||  6–1, 6–2, 6–4
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1905 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Sidney Smith Frank Riseley ||  6–2, 6–4, 6–8, 6–3
|}

Porazi (2) 

|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1902 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Sidney Smith Frank Riseley || 6-4, 6-8, 3-6, 6-4, 9-11
|-bgcolor="#CCFFCC"
| 1906 || Prvenstvo Anglije ||  Reginald Doherty ||  Sidney Smith Frank Riseley ||  6–8, 6–4, 5–7, 6–3, 6–3
|}

Sklici

Zunanje povezave

 

Angleški tenisači
Olimpijski tekmovalci za Združeno kraljestvo
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Združeno kraljestvo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Združeno kraljestvo
Tenisači Poletnih olimpijskih iger 1900
Sprejeti v Mednarodni teniški hram slavnih